Волынское наместничество — административно-территориальное образование в Российской империи. Губернский город — Новоград-Волынский. Образовано в 1795 году после Третьего раздела Речи Посполитой из части Изяславского наместничества.

Наместничества Российской империи
Западный край